Молодой коммунар (газета, Воронеж)
 Молодой коммунар (газета, Тула)